Лос Силос има више значења:

 Лос Силос (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Силос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Силос, Лас Поркеризас де Дон Карлос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Силос, Бељависта (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Силос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику